El Torneig de Kitzbühel 2016, oficialment conegut com a Generali Open Kitzbühel 2016, és una competició tennística jugada sobre terra batuda que està inclosa en les sèries 250 de l'ATP. La 36a edició del torneig es va celebrar entre el 17 i el 23 de juliol de 2016 al Kitzbuhel Tennis Club de Kitzbühel, Àustria.

El tennista italià Paolo Lorenzi va guanyar el primer títol individual de la seva carrera, a més, amb 34 anys i 7 mesos va esdevenir el guanyador del primer títol més veterà, sobrepassant a Víctor Estrella Burgos amb 34 any i 6 mesos a Quito (2015).

Quadre individual masculí

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles masculins

Caps de sèrie

Quadre

Enllaços externs 
 Web oficial  
 
 

2016
ATP World Tour 2016